Michael Bradley peut désigner :
 Michael Bradley (1897-1951), un joueur de rugby à XV international irlandais ;
 Michael Bradley (né en 1962), un joueur de rugby à XV international irlandais ;
 Michael Bradley (né en 1979), un joueur de basket-ball américain ;
 Michael Bradley (né en 1987), un joueur de soccer américain.